

Anno 
 474 o 474 a.C.

Codici 
 474 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Mount John Observatory, presso il lago Tekapo, nell'Isola del Sud, in Nuova Zelanda

Matematica 
 474 – numero